Алексе́й Евге́ньевич Урма́нов (род. 17 ноября 1973, Ленинград) — российский фигурист-одиночник и тренер по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России (1994 год), олимпийский чемпион 1994 года, бронзовый призёр чемпионата мира 1993, чемпион (1997), серебряный и трижды бронзовый призёр чемпионатов Европы.

Биография 

Заниматься фигурным катанием Алексей начал в 4 года. С 1977 его тренером была Нина Николаевна Монахова, с 1979 — Наталья Витальевна Голубева. Она тренировала Урманова в клубе СКА (Ленинград). С сезона 1989-1990 годов его тренером стал Алексей Николаевич Мишин. С ним он стал вице-чемпионом мира на юниорском чемпионате мира в США.

На чемпионате СССР в Минске в декабре 1990 занял 3-е место, впервые в истории абсолютно безошибочно исполнив четверной прыжок — тулуп (до этого ИСУ засчитало исполнение четверного в 1988 году К.Браунингом, однако на выезде тот сделал ошибку) и стал членом сборной СССР, СНГ, затем — России (до 1998) по фигурному катанию. В 1991 дебютировал на чемпионате Европы, вновь исполнив чисто прыжок в четыре оборота, повторил его и на чемпионате мира 1991. В декабре 1991 года в Киеве стал последним чемпионом СССР по фигурному катанию.

Бронзовый призёр чемпионата мира 1993 и неоднократный призёр чемпионатов Европы по фигурному катанию на коньках (в том числе чемпион в 1997). Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании (1994), выиграл и техническую и произвольную программу благодаря чистому исполнению всех элементов (в произвольной среди всех участников выполнил наибольшее количество тройных прыжков — 8, включая два тройных акселя).

В 1999 году на чемпионате Европы завоевал бронзу, остальные места на пьедестале заняли также ученики Алексея Мишина: Алексей Ягудин и Евгений Плющенко. В августе 1999 года завершил любительскую карьеру, победил в декабре 1999 года на чемпионате мира среди профессионалов-одиночников в Вашингтоне (США).

C 2001 года по 2015 год работал тренером в спортивной детско-юношеской школе Олимпийского резерва (СДЮШОР) при Дворце спорта «Юбилейный» и Академии фигурного катания. Его самым успешным учеником является двукратный чемпион России — Сергей Воронов.
 
В 2015 году переехал в Сочи и начал работу в Центре фигурного катания Татьяны Волосожар и Максима Транькова в Олимпийском парке в качестве старшего тренера.  В ноябре 2015 года новой подопечной Урманова на сочинском льду стала олимпийская чемпионка Юлия Липницкая.

В настоящее время продолжает работать в Сочи и является старшим тренером сборной Краснодарского края по фигурному катанию.

Урманов является техническим специалистом Международного союза конькобежцев.

Образование 

1996 — Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию физической культуры им. П. Ф. Лесгафта по специальности «тренер-преподаватель».

Прочее 
 В 2000 году снялся в документально-художественном фильме об истории фигурного катания в России и СССР — «Ледяное сияние звёзд» (режиссёр Н. В. Орлов), где выступил в роли одного из рассказчиков.
 В 2006 году принимал участие в шоу телеканала РТР «Танцы на льду», где катался в паре с актрисой Татьяной Догилевой.

Семья 

Отец — Евгений Петрович.

Мать — Галина Владимировна.

Первая жена — Виктория Урманова

Сыновья-близнецы — Иван и Андрей (р. 2001)

Вторая жена - Екатерина  Павлова , финансовый директор  компании Скайпарк.

Падчерица - фигуристка Мария Павлова.

Награды и звания 
 Кавалер ордена «За личное мужество» (1994 год) — за высокие спортивные достижения на XVII зимних Олимпийских играх 1994 года.
 Заслуженный мастер спорта России (1994)
 Почётный знак Федерации фигурного катания на коньках России (2003)

Результаты

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1992 — одиночное катание (мужчины)

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница 
 

Персоналии:Санкт-Петербург
Тренеры по фигурному катанию России
Фигуристы России
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1994 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Чемпионы Европы по фигурному катанию
Технические специалисты ИСУ